Видин може да се отнася за:
 Видин – град в Северозападна България
 Видин – село в Румъния, окръг Горж
 Видин – последният остготски аристократ в Италия
 Видин – община в България, област Видин
 Видин – област в България
 „Видин“ – вестник в гр. Видин
 „Видин“ – хотел в гр. Видин

Вижте също 
 Пристанище Видин
 Летище Видин
 Радио Видин
 Телевизия Видин